Красногвардейский мост:
 Красногвардейский мост — пешеходный мост через канал Грибоедова в Санкт-Петербурге.
 Красногвардейский мост — пешеходный мост через реку Терек во Владикавказе.